Supplemental Streaming SIMD Extension 3 (SSSE3) — это обозначение, данное Intel четвёртому расширению системы команд. Предыдущее имело обозначение SSE3, и Intel добавил ещё один символ 'S' вместо того, чтобы увеличить номер расширения, возможно, потому, что они посчитали SSSE3 простым дополнением к SSE3. Часто, до того как стало использоваться официальное обозначение SSSE3, эти новые команды назывались SSE4. Также их называли кодовыми именами Tejas New Instructions (TNI) и Merom New Instructions (MNI) по названию процессоров, где впервые Intel намеревалась поддержать эти новые команды. Появившись в Intel Core Microarchitecture, SSSE3 доступно в сериях процессоров Xeon 5100 (Server и Workstation версии), а также в процессорах Intel Core 2 (Notebook- и Desktop-версии) и Intel Atom.

Новыми в SSSE3, по сравнению с SSE3, являются 16 уникальных команд, работающих с упакованными целыми. Каждая из них может работать как с 64-битными (MMX), так и с 128-битными (XMM) регистрами, поэтому Intel в своих материалах ссылается на 32 новые команды.

Новые инструкции

Работа со знаком 

 PABSB, PABSW, PABSD — (Packed Absolute Value {Bytes/Words/DWords})
 Input — { A0, A1… }
 Output — { A0 * sign(A0), A1 * sign (A1)… }
Каждое поле результата есть абсолютная величина соответствующего поля из src1. Фактически это те же операции PSIGNB, PSIGNH, PSIGNW, у которых оба аргумента один и тот же регистр.

 PSIGNB, PSIGNW, PSIGND — (Packed Sign {Bytes/Words/DWords})
 Input — { A0, A1… }, { B0, B1… }
 Output — { A0 * sign(B0), A1 * sign (B1)… }
Каждое поле результата есть произведение поля из src1 на {-1,0,1} в зависимости от знака соответствующего поля в src2 (умножение на 0, когда поле в src2 равно нулю).

Сдвиги 

 PALIGNR — (Packed Align Right)
 Input — { A0, A1 }, { B0, B1 }, imm8
 Output — { B1_B0_A1_A0 >> (imm8 * 8) }
Два регистра операнда рассматривается как одно беззнаковое промежуточное значение удвоенной размерности, из которого извлекается 64-/128-битное значение начиная с байта, указанного в непосредственном аргументе-константе команды.

Перемешивание байт 

 PSHUFB — (Packed Shuffle Bytes)
 Input — { A0, A1, A2,.. A7/A15 }, { B0, B1, B2,.. B7/B15 }
 Output — { [AB0 AB1 AB2 …] }
Перестановка байт, каждый байт результата есть некоторый байт из первого аргумента, определяемый по соответствующему байту из второго аргумента (если байт отрицательный, то в байт результат прописывается ноль, иначе используются младшие 3 или 4 бита как номер байта в первом аргументе).

Умножения 

 PMULHRSW — (Packed Multiply High with Round and Scale)
 Input — { A0, A1… }, { B0, B1… }
 Output — { A0 * B0, A1 * B1… }
Аргументы A и B рассматриваются как вектора 16-битных знаковых чисел с фиксированной запятой представленных в диапазоне [-1,+1) (то есть 0x4000 это 0.5, а 0xa000 это −0.75 и т. д.), которые перемножаются друг с другом с корректным округлением.

 PMADDUBSW — (Multiply and Add Packed Signed and Unsigned Bytes)
 Input — { A0, A1, A2, A3,.. }, { B0, B1, B2, B3,.. }
 Output — { (A0*B0+A1*B1), (A2*B2+A3*B3), … }
Производится побайтное перемножение векторов A и B, промежуточные 16-битные результаты попарно складываются между собой с насыщением и выдаются как результат.

Горизонтальные сложения/вычитания целых 

 PHSUBW, PHSUBD — (Packed Horizontal Subtract (16- или 32-битные поля))
 Input — { A0, A1, A2, A3 }, { B0, B1, B2, B3 }
 Output — { A0-A1 A2-A3 … B0-B1 B2-B3 …}
Горизонтальное вычитание целых 16/32-битных полей.

 PHSUBSW — (Packed Horizontal Subtract and Saturate Words (16-битные поля))
 Input — { A0, A1, A2, A3 }, { B0, B1, B2, B3 }
 Output — { A0-A1 A2-A3 B0-B1 B2-B3 }
Горизонтальное вычитание целых 16-битных полей с насыщением.

 PHADDW, PHADDD — (Packed Horizontal Add (16- или 32-битные поля))
 Input — { A0, A1, A2, A3 }, { B0, B1, B2, B3 }
 Output — { A0+A1 A2+A3 … B0+B1 B2+B3 …}
Горизонтальное сложение целых 16/32-битных полей.

 PHADDSW — (Packed Horizontal Add and Saturate Words (16-битные поля))
 Input — { A0, A1, A2, A3 }, { B0, B1, B2, B3 }
 Output — { A0+A1 A2+A3 … B0+B1 B2+B3 …}
Горизонтальное сложение целых 16-битных полей с насыщением.

Процессоры, поддерживающие SSSE3 
 Intel:
 Xeon 5100 Series
 Xeon 5300 Series
 Xeon 3000 Series
 Xeon E3
 Xeon E5
 Xeon E7
 Core 2 Duo
 Core 2 Quad
 Core 2 Extreme
 Core i3
 Core i5
 Core i7
 Pentium Dual-Core
 Celeron (Celeron 4xx, ядро Conroe-L)
 Celeron Dual-Core
 Celeron M 500 Series
 Intel Atom
 AMD:
 Bobcat (E-240, E-350, C-30, C-50)
 Bulldozer
 Zen 
 VIA:
 Nano

Литература 
 Спецификация на Core 2 Mobile

 Доклад Intel, признающий существование SSSE3 и описывающий SSE4

 Описание системы команд, где расписаны SSSE3 инструкции

 Intel 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual Volume 2B

Инструкции x86
Расширения архитектуры x86